Андрей Анатольевич Тулянцев (; 1962) — украинский театровед, журналист, педагог и общественный деятель. Лауреат премии им. Д. Яворницкого. Участник VIII международного салона по туризму и путешествиям (Ансамбль «Днепряне», Париж, Дворец конгрессов, 1981). Артистический директор оперного турне «Кармен» Ж. Бизе по городам Франции, Италии, Испании. Член жюри фестиваля-конкурса на лучший театральный спектакль Приднепровья «Сичеславна» (Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т. Шевченко). Делегат первого съезда Национального Союза театральных деятелей Украины. Член Национальных союзов: музыкальных и театральных деятелей Украины.

Биография 
Родился 16 мая 1962 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. В 1986 году окончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета по специальности «Французский язык и литература», затем, в 1995 году, аспирантуру Института искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Рыльского Национальной академии наук Украины по специальности «Театральное искусство». В 2000 году, под руководством академика Ю. Станишевского написал диссертацию «Творчий шлях Дніпропетровського робітничого оперного театру і проблеми становлення українського оперно-балетного мистецтва 1920—1940 рр.». Публиковался в научных сборниках ВАК Украины, участвовал в телевизионных передачах «Портрет», «Чарівне закулісся», «Інтерв’ю».

Профессиональная деятельность 
 газета «Днепр вечерний» (заведующий отделом культуры)

 Днепропетровский Национальный университет им. Олеся Гончара (доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна факультета украинской и зарубежной филологии и искусствоведения)

 Доцент, заведующий оперной студией Днепропетровской консерватории им. М. Глинки (с 2008 г. по настоящий день).

Выпускники 
 Ирина Петрова(Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т. Шевченко)
 Надежда Еременко, Александр Клименко, Татьяна Позывайло (Днепропетровский государственный академический театр оперы и балета)
 Максим Данилов, Юлия Борисова (Киевский академический областной музыкально-драматический театр имени П. К. Саксаганского)
 Андрей Коробейник (Днепродзержинский академический музыкально-драматический театр им. Леси Украинки)
 Анна Радушева (Крымский украинский музыкальный театр)
 Татьяна Дидур (Николаевский академический украинский театр драмы и музыкальной комедии)
 Екатерина Антихевич (Курсакова), Александр Пасека (Днепропетровский драматический театр имени Т. Шевченко)
 Юлия Тынная (Криворожский городской театр драмы и музыкальной комедии имени Т. Г. Шевченко).

Творчество 

 Книги:
 
 
 
 
 

 Искусствоведческие разделы в книгах:
 «Народный артист Украины Сергей Бондур» (1997)
 «Театральная летопись длиною в четверть века» (1999)
 «Скульптор Петро Куценко» (2000)
 «Миті життя» (2001)
 «Дніпропетровськ на рубежі тисячоліть» (2001)
 «Наш дім ДНУ» (2004)
 «Театральна енциклопедія Дніпропетровщини» (2005)
 «Шевченкіана Придніпров’я» (2008)
 «Люди і долі» (2008)
 «Соловьиный романс длиною в жизнь» (2009)
 «Угол отражения» (2010)
 «Орав свій переліг» (2012)
 «Аріадна Поставна» (2013)
 Титульный рецензент книг:
 «Создание вокально-актерского художественного образа» (1993)
 «Днепропетровский русский драматический театр им. М.Горького» (1996)
 «Creation of the artistic vocal and scenic image» (2007)
 «Театр Григорія Кононенка» (2008)
 Публикации в газетах Украины:
 «Культура і життя»
 «Прапор юності»
 «Криворізький гірник»
 «Днепр вечерний»
 «Днепровская правда»
 «Днепровская панорама»
 «Днепровское время»
 «Зоря»
 «Горожанин»
 «Сільські новини»
 «Пульс»
 «Дунавская правда» (Болгария)
 «Вільна Україна» (США)
 Публикации в журналах:
 «Музика» (Киев)
 «Арт-лайн» (Киев)
 «Борисфен» (Днепропетровск)
 «Січеслав» (Днепропетровск)
 «Театр плюс» (Днепропетровск)
 «Просценіум» (Львов)
 «Танец» (Харьков)
 «Основа» (Канада)
 «Мистецтвознавчі записки» (Киев)

Семья 
Дочь — Тулянцева Валерия Андреевна. Окончила харьковскую национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого.

Жена - Тулянцева Инна Васильевна - судья Днепропетровского окружного административного суда.

Награды 
 Лауреат Премии им. Д. Яворницкого
 Почетная награда главы Днепропетровского областного совета
 Диплом Днепропетровской областной организации Национального Союза журналистов Украины (2008)
 Диплом межобластной организации Национального Союза театральних деятелей Украины (2008)

Ссылки 
 Андрей Тулянцев в каталоге Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
 Отзывы о преподавателе Андрей Тулянцев в Днепропетровском Национальном университете им. О.Гончара
 Журналист В. Десятерик об А. Тулянцеве на страницах киевской газеты «День»

Примечания 

Днепропетровский государственный академический театр оперы и балета
Преподаватели Днепропетровской консерватории
Лауреаты премии им. Д. Яворницкого
Днепропетровский Дом органной и камерной музыки
Театроведы Украины
Музыковеды Украины
Критики Украины
Музыкальные педагоги Украины
Выпускники Днепровского национального университета